Miejscowości w USA:
 New Sharon – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 New Sharon – miasto w stanie Maine, w hrabstwie Franklin
Gminy w USA:
 New Sharon (ang. New Sharon Town) – gmina w stanie Maine, w hrabstwie Franklin